Seznam občin departmaja Lot-et-Garonne zajema 319 občin.

 (CAA) Communauté d'agglomération Agen, ustanovljena leta 2000.

Lot-et-Garonne